Couramment, l'incertitude est le contraire de la certitude, c'est-à-dire le fait de ne pas être sûr de quelque chose. Le terme peut être relié aux notions suivantes :

 En sciences, en métrologie (physique, chimie, biologie médicale, électronique…), en SHS, l'incertitude désigne, d'après Vold, la marge d'«  » sur la valeur de la mesure d'une grandeur physique ou, d'après l'ouvrage Vocabulaire international de métrologie''' (le ), la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à une grandeur. Le concept d'incertitude tend à supplanter le concept d'erreur traditionnel. Voir :
 Incertitude de mesure Propagation des incertitudes Le principe d'incertitude ou d'indétermination est un des fondements de la mécanique quantique. 

 En gestion du risque, l'incertitude est liée au fait qu'on s'intéresse à l'avenir à partir de données du passé : on cherche à la quantifier par un risque, non ou mal évaluable, du fait notamment de l'absence de statistiques passées fiables permettant de définir des probabilités de survenue des évènements futurs redoutés. Elle n'est jamais nulle (certitude de l'incertitude)  mais peut être très faible. Elle révèle ainsi l'illusion d'une sécurité parfaite.

 En sport et entre autres en sport d'opposition, l'incertitude évènementielle concerne le caractère imprévisible du comportement adverse (quantités d’actions dont l’adversaire peut faire preuve – plus concrètement, il recouvre le répertoire de gestes, de techniques et de stratégies dont il peut éventuellement faire usage).
 
 En psychologie, l'aversion à l'incertitude''', une forme d'aversion au risque, est la crainte assez répandue qu'en cas d'incertitude (situation pourtant générale dans la vie et dans la société comme dans tout système dynamique) il y ait plus à perdre qu'à gagner, d'où les tentatives de maintenir le statu quo.

Références

Voir aussi 

 

ru:Неопределённость
et:Määramatus
id:Ketakpastian
it:incertezza
ja:不確かさ
nl:Onzekerheid
sl:negotovost
zh:不确定性